Diafoumou Diongaga, une commune du cercle de Yélimané dans la région de Kayes, au Mali ;
 Diafoumou Gory, une autre commune du cercle de Yélimané.

Homonymie de localités